L'église Saint-Grégoire () est l'église de la communauté de l'Église apostolique arménienne de Riga, capitale de la Lettonie. Elle est dédiée à saint Grégoire l'Illuminateur.

Historique 
La communauté arménienne du pays comprend environ cinq mille personnes et existe depuis les années 1950. 
La décision de lui donner une église date des années 1990 et elle est prise officiellement en 1998. Elle est construite entre 2005 et 2008 sur un terrain loué par la ville, jusqu'en 2047, au prix de onze centimes d'euros par mètre carré. C'est l'une des églises arméniennes parmi les plus importantes des pays Baltes.

Notes et références 

Gregoire
Riga, Gregoire
Riga